GLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glennallen (Stati Uniti)